Vesicephalus är ett släkte av urinsekter. Vesicephalus ingår i familjen Katiannidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Vesicephalus